L'Open d'Italie 2020 est un tournoi de snooker de catégorie pro-am comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du 7 au 9 février 2020 à la Sala Torre de Bolzano, en Italie. Elle est organisée par la WPBSA.

Déroulement

Format 
Les joueurs ont été répartis en treize groupes de quatre joueurs, dans lesquels les deux premiers se qualifient pour les phases finales. Les six joueurs qui ont terminé en tant que meilleurs troisièmes sont également qualifiés.

Faits marquants 
Il s'agit de la quatrième édition de ce tournoi. Elle a réuni des amateurs et un joueur professionnel (Luca Brecel). Brecel s'impose sans surprise, dominant en finale son compatriote belge Sybren Sokolowski sur le score de 4 manches à 1, en terminant avec deux centuries consécutifs. Il a par ailleurs réalisé le meilleur break du tournoi avec une série de 130 points.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
 Dotation totale :

Phases de groupe 

Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

Groupe A 

 Jürgen Kesseler 2-1 Fulvio Zaiotti
 Gianluca Manoli 2-1 Simone Zappi
 Jürgen Kesseler 2-1 Simone Zappi
 Gianluca Manoli 2-1 Fulvio Zaiotti
 Jürgen Kesseler 1-2 Gianluca Manoli
 Simone Zappi 2-1 Fulvio Zaiotti

Groupe B 

 Thomas Brünner 1-2 Mirko Siviero
 Patrick Klaiber 0-2 Günter Kalser
 Thomas Brünner 2-1 Günter Kalser
 Patrick Klaiber 2-0 Mirko Siviero
 Thomas Brünner 0-2 Patrick Klaiber
 Günter Kalser 2-1 Mirko Siviero

Groupe C 

 Pierfrancesco Garzia 2-0 Federico Maragliano
 Tiziano Guerra 2-1 Frank Peter Ziegenfuss
 Pierfrancesco Garzia 2-0 Frank Peter Ziegenfuss
 Tiziano Guerra 2-0 Federico Maragliano
 Pierfrancesco Garzia 2-0 Tiziano Guerra
 Frank Peter Ziegenfuss 2-1 Federico Maragliano

Groupe D 

 Luca Kaufmann 2-0 Marco Giuliano
 Giuseppe Maisano 2-1 Marco Oppes
 Luca Kaufmann 2-0 Marco Oppes
 Giuseppe Maisano 2-1 Marco Giuliano
 Luca Kaufmann 1-2 Giuseppe Maisano
 Marco Oppes 0-2 Marco Giuliano

Groupe E 

 Luca Brecel 2-0 Andrea Milioli
 Marko Rkman 0-2 Leonardo Quimari
 Luca Brecel 2-0 Leonardo Quimari
 Marko Rkman 0-2 Andrea Milioli
 Luca Brecel 2-0 Marko Rkman
 Leonardo Quimari 0-2 Andrea Milioli

Groupe F 

 Sybren Sokolowski 2-0 Rene Gärtner
 Luka Justinic 0-2 Basem El Fatairy
 Sybren Sokolowski 2-0 Basem El Fatairy
 Luka Justinic 2-1 Rene Gärtner
 Sybren Sokolowski 2-0 Luka Justinic
 Basem El Fatairy 2-1 Rene Gärtner

Groupe G 

 Gianmarco Tonini 2-0 Ivica Grabovac
 Filip Šebek 1-2 Alessandro Ciarcia
 Gianmarco Tonini 2-0 Alessandro Ciarcia
 Filip Šebek 0-2 Ivica Grabovac
 Gianmarco Tonini 2-1 Filip Šebek
 Alessandro Ciarcia 2-0 Ivica Grabovac

Groupe H 

 Marco Gualeni 2-0 Marco Salvador
 Antonio Dusper 1-2 Marco Palma
 Marco Gualeni 2-0 Marco Palma
 Antonio Dusper 0-2 Marco Salvador
 Marco Gualeni 2-0 Antonio Dusper
 Marco Palma 0-2 Marco Salvador

Groupe I 

 Marvin Losi 2-1 Adamo Uboldi
 Nino Reskusic 0-2 Simone Comisso
 Marvin Losi 1-2 Simone Comisso
 Nino Reskusic 2-0 Adamo Uboldi
 Marvin Losi 2-0 Nino Reskusic
 Simone Comisso 2-0 Adamo Uboldi

Groupe J 

 Mathias Kopf 2-1 Nicola Bordignon
 Marco Bosco 2-0 Massimiliano Aquati
 Mathias Kopf 2-0 Massimiliano Aquati
 Marco Bosco 2-1 Nicola Bordignon
 Mathias Kopf 2-0 Marco Bosco
 Massimiliano Aquati 1-2 Nicola Bordignon

Groupe K 

 Valerio Grandi 2-1 Renato Herman
 Jamshid Kharazchi 0-2 Giuseppe Colonna
 Valerio Grandi 2-0 Giuseppe Colonna
 Jamshid Kharazchi 0-2 Renato Herman
 Valerio Grandi 2-0 Jamshid Kharazchi
 Giuseppe Colonna 2-1 Renato Herman

Groupe L 

 Umar Ali Shaikh 2-0 Wolfgang Bienk
 Roberto Somoni 2-0 Andrea Rizzo
 Umar Ali Shaikh 2-0 Andrea Rizzo
 Roberto Somoni 2-0 Wolfgang Bienk
 Umar Ali Shaikh 2-0 Roberto Somoni
 Andrea Rizzo 1-2 Wolfgang Bienk

Groupe M 

 Dieter Meier 2-0 Bellia Emanuele
 Roger Hohl 1-2 Domenico Bonfiglio
 Dieter Meier 2-1 Domenico Bonfiglio
 Roger Hohl 2-0 Bellia Emanuele
 Dieter Meier 0-2 Roger Hohl
 Domenico Bonfiglio 2-1 Bellia Emanuele

Phases finales

Finale

Centuries 
Total : 6
 130, 125, 119, 111, 100  Luca Brecel
 105  Sybren Sokolowski

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Liens externes 
 

Snooker en 2019
Snooker en 2020